37-я воздушная армия — 37-я воздушная армия Верховного Главного командования стратегического назначения.
 37-я армия (СССР) — формирование (оперативное войсковое объединение, армия) РККА, в составе Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.
 37-я армия (Япония)